Ел Закатито има више значења:

 Ел Закатито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Закатито (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику